Chris Corrinet, ameriški hokejist, * 29. oktober 1978, Trumbull, Connecticut, ZDA.

Corrinet je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral eno sezono za Washington Capitals. V sezoni 2003/2004 je igral za HDD ZM Olimpijo, po naslednji sezoni pri ECHL moštvu Victoria Salmon Kings pa se je upokojil v starosti le petindvajsetih let.

Pregled kariere

|-
| Princeton University Tigers
| NCAA
| 97/98
|
| 31
| 3
| 6
| 9
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Princeton University Tigers
| NCAA
| 98/99
|
| 32
| 10
| 6
| 16
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Princeton University Tigers
| NCAA
| 99/00
|
| 30
| 10
| 14
| 24
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Princeton University Tigers
| NCAA
| 00/01
|
| 31
| 13
| 12
| 25
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 00/01
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 01/02
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 01/02
|
| 51
| 15
| 18
| 33
| +13
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 02/03
|
| 33
| 0
| 3
| 3
| -9
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 02/03
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 02/03
|
| 28
| 6
| 12
| 18
| +6
| 27
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| -1
| 2
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 03/04
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| -1
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 7
| 6
| 3
| 9
|
| 22
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Victoria Salmon Kings
| ECHL
| 04/05
|
| 37
| 9
| 11
| 20
| -31
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |306
| bgcolor="#7FFF00" |72
| bgcolor="#7FFF00" |88
| bgcolor="#7FFF00" |160
| bgcolor="#7FFF00" |-26
| bgcolor="#7FFF00" |379
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |9
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |-1
| bgcolor="#7FFF00" |8
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski desnokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Hokejisti Portland Pirates
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Philadelphia Phantoms
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Victoria Salmon Kings